Stixaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Stixaceae ingår i ordningen kålordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stixaceae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kålordningen
Stixaceae